El término teoría de las catástrofes puede referirse:

a la teoría de las catástrofes, un modelo matemático.
a la teoría de la catástrofe de Toba, sobre un fenómeno ocurrido en Sumatra.